«Манчестер Юнайтед»:
 «Манчестер Юнайтед» — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.
  «Манчестер Юнайтед» — женский футбольный клуб из Солфорда, Большой Манчестер.
 Резервисты и Академия ФК «Манчестер Юнайтед» — резервная команда мужского клуба «Манчестер Юнайтед» из Ли, Большой Манчестер.
 «Манчестер 62» (прежнее название «Манчестер Юнайтед)» — гибралтарский футбольный клуб.
 «Манчестер Иглз» (прежнее название «Манчестер Юнайтед)» — английский баскетбольный клуб.

См. также 
 «Юнайтед оф Манчестер» — английский полупрофессиональный футбольный клуб из Манчестера, основанный болельщиками «Манчестер Юнайтед».